Памятник авиатору — памятники, посвящённые лётчикам.

 Памятник авиатору — монумент в Варшаве (Польша).
 Памятник авиатору — монумент в Стокгольме (Швеция).

Россия 
 Памятник авиаторам — в Новочеркасске.
 Памятник «Авиаторам всех поколений» — в Ростове-на-Дону.
 Памятник «Защитникам ростовского неба» — в Ростове-на-Дону.
 Памятник авиаторам-черноморцам — в Севастополе.